Hans Völker ist der Name folgender Personen:

* Hans Völker (Maler) (1889–1960), deutscher Zeichenlehrer, Kunsterzieher und Gymnasiallehrer, Lehrbeauftragter und Maler
 Hans Völker (Mediziner) (1898–1938), deutscher Arzt, siehe auch Liste der Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli
 Hans-Georg Völker, deutscher Szenenbildner
 Hans-Herbert Völker (1907–1986), deutscher Klassischer Archäologe und Bibliothekar